Симеон ( Šimʿon - Симон, дослівно Бог почув,  - Symeon, звідси укр. Симеон)  — чоловіче ім'я біблійного походження, розповсюджене серед християн та юдеїв. 

 Симеон (син Якова)
 Симеон (плем'я Ізраїля)
 Симеон (брат Ісуса)
 Симеон (митрополит)
 Симеон Полоцький
 Симеон (цар Болгарії)
 Симеон (ігумен Яніни)
 Симеон (Шостацький)
 Симеон Богоприємець
 Симеон (Зінкевич)
 Симеон (Голубка)

Чоловічі імена
Українські імена